Василий Фёдорович Сабуров (ум. ) — костромской землевладелец, боярин, воевода и дворянин при великом князе московском Иване III и удельном князе дмитровском Юрии Васильевиче. Из рода Сабуровых, сын Фёдора Ивановича Сабура, родоначальника рода.

Братья — Данила, Михаил, Иван, Семён Пешек и Константин Сверчок.

Биография 
В начале великого княжения Ивана III (1462—1464) был пожалован в бояре. В 1465—1469 годах Василий Фёдорович Сабуров упоминается как член боярских комиссий. Около 1470 года выиграл местническое дело у Григория Васильевича Заболоцкого.

В 1471 году — боярин удельного князя дмитровского Юрия Васильевича. После смерти Юрия (в октябре 1472 году) вернулся на службу к великому князю московскому Ивану III, но без боярства.

В 1477—1479 годах участвует в походе русской армии под предводительством великого князя московского Ивана III Васильевича на Великий Новгород. В конце 1478 года был послан вместе с Василием Фёдоровичем Образец-Симским в поход на Вятку.

Около 1483—1485 гг. присутствовал на докладе у Ивана III Васильевича.

Умер в 1485 году.

Имел четырёх сыновей:
 Юрий — убит в молодости в Казанском походе
 Семён Варган — умер бездетным
 Михаил — умер бездетным
 Андрей (ум. 1534) — дворянин, стольник, окольничий, воевода и боярин

Примечания

Литература 
 В. В. Богуславский, Е. И. Куксина Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. Олма-пресс, 2005. Т.2 стр. 297 ISBN 5-224-02249-5 ISBN 5-224-02250-9
 
 Зимин, А. А. Состав Боярской думы в XV—XVI вв. // Археографический ежегодник за 1957 г. — М., 1958. С. 41—87

Ссылки 
 Сабуровы // Генеалогия русской знати

Государственные деятели Русского государства
Воеводы Вятки
Бояре
Василий Фёдорович